Długość ulic w Zawierciu wynosi 231 km w ciągu (stan na 2002 rok):
 dróg krajowych (14,99 km),
 dróg wojewódzkich (7,93 km),
 dróg powiatowych (66,77 km, w tym 62,10 km utwardzonych),
 dróg gminnych (141 km, w tym 86 km utwardzonych).

Historia 

Pierwszą dzielnicą Zawiercia (ówcześnie osobną miejscowością), w której nadano nazwy ulicom, był Kromołów, przy czym ulice te przedstawiały początkowo fatalny stan. Około 1854 roku główną ulicą Kromołowa była ulica Siewierska. W 1893 roku na planie Kromołowa znajdowały się ulice: Kościelna, Przechodnia, Siewierska, Skarżycka, Zawierciańska i Żarecka. W okresie II Rzeczypospolitej dobudowano ulice: Ankwiczowską, Bzowską, Koziegłowską, Szeroką, Targową, Wąską i Żarnowską.

Pierwsze regularne ulice w Zawierciu zostały wytyczone w 1878 roku po zakupie gruntów przez Towarzystwo Akcyjne Zawiercie. Wówczas to zarząd towarzystwa zatwierdził plany wytyczenia regularnych ulic i domów mieszkalnych. Pierwszą ulicę w Zawierciu wybrukowano w 1891 roku. Poza osiedlem TAZ na początku XX wieku Zawiercie nie posiadało brukowanych ulic; pod koniec 1918 roku miasto posiadało cztery brukowane ulice i cztery częściowo brukowane. W 1909 roku prawdopodobnie pierwszy raz ulice Zawiercia uwidoczniono na planie geometrycznym; zawierał on ulice: Aleje I, Aleje II, Apteczną, Blanowską, Chmielną, Fabryczną, Hożą, Kopalnianą, Krótką, Kościelną, Łośnicką, Marszałkowską, Nowofabryczną, Nowy Rynek, Ogrodową, Piaskową, Pocztową, Polną, Porębską, Rokicką, Sądową, Siewierską, Siewną, Stary Rynek, Turnią, Wąską, Widok, Wielki Świat, Wspólną i Żelazną. W 1919 roku rozpoczęto wytyczanie ulic w sposób planowy, jednak z powodu braku funduszy miejskich plany w całości urzeczywistniono jedynie na terenie osiedli Argentyna i Nowy Świat. W 1927 roku ulicę 3 Maja – reprezentacyjną wówczas ulicę Zawiercia – jako pierwszą w mieście pokryto materiałem smołowanym. Rok później zostały utwardzone 32 ulice. W pierwszej połowie lat 30. nastąpiła rozbudowa sieci ulic: na koniec 1929 roku w mieście istniało 13 km ulic, podczas gdy w 1936 – prawie 83 km, z czego 8 km było utwardzonych (łącznie 182 ulice). 20 listopada 1940 roku nadburmistrz Wilhelm Frick wydał zarządzenie o zmianie nazw 167 ulic Zawiercia.

W 1945 roku miasto liczyło 107 km ulic, a w 1949 – 76 km. W 1950 roku zapoczątkowano ukształtowanie ulic razem z ich infrastrukturą. W latach 50. i 60. wzrosły nakłady na budowę dróg. W 1955 roku w mieście znajdowało się 6 km tzw. ulepszonych ulic i 102 km nieulepszonych, podczas gdy w 1967 roku było to 24 km ulic ulepszonych i 84 km nieulepszonych. W 1992 roku miasto liczyło 426 ulic.

Wykaz ulic i placów Zawiercia 
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej, TERYT

Ulice

Place i ronda

Nieistniejące ulice

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

 
Listy związane z urbanistyką
Ulice i place w województwie śląskim